Кобыла, это слово имеет следующие значения:
 Кобыла — самка лошади.
 Кобыла — в Белоруссии название свинушки.
 Кобыла — специальная скамья для порки.

Топоним 
 Кобыла — гора в Украинских Карпатах, в пределах Раховского района Закарпатской области.
 Кобыла-Вис — река в России.

Фамилия 
 Андрей Кобыла — московский боярин.